Heide steht für:

 Heide (Landschaft), ein Landschaftstyp
 Lüneburger Heide, Landschaft in Niedersachsen
 eine Pflanzengattung, siehe Heidekräuter
 eine „ungläubige“ Person aus Sicht der Christen, siehe Heidentum
 Heide (Name), Vor- und Familienname – dort auch zu Namensträgern

Heide heißen folgende geographische Objekte:

Städte und Gemeinden:
 Heide (Holstein), Kreisstadt des Kreises Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Stadt- und Ortsteile in Deutschland:
 Heide (Asbach), Ortsteil der Gemeinde Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Heide (Barmen), Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Bergisch Gladbach), Ortslage im Stadtteil Hand der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Bernsdorf), Siedlung im Ortsteil Wiednitz der Stadt Bernsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Heide (Bochum), Ortslage in Wattenscheid, Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Boizenburg/Elbe), Ortsteil von Boizenburg/Elbe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Heide (Brühl), Stadtteil der Stadt Brühl, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Burscheid), Stadtteil der Stadt Burscheid, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Groß Heide und Klein Heide, Stadtteile von Dannenberg (Elbe), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Heide (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Ennepetal), Ortsteil der Stadt Ennepetal, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide, Gemarkung in der Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen, siehe Stadtwald (Essen)
 Heide (Ganderkesee), Ortsteil der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Heide (Gräfrath), Hofschaft in der Stadt Solingen, Stadtteil Gräfrath, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Heidkamp), ehemaliger Ortsteil im heutigen Stadtteil Heidkamp der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Heide (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Herscheid), Ortsteil der Gemeinde Herscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Höhscheid), Wohnplatz in der Stadt Solingen, Stadtteil Höhscheid, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Hückeswagen), Hofschaft in der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Leichlingen), Ortsteil der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Lohmar), Ortsteil der Gemeinde Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Ohligs), Ortslage in der Stadt Solingen, Stadtteil Ohligs, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Quickborn-Heide, Ortsteil der Stadt Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Heide (Radevormwald), Stadtteil der Stadt Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Heide (Schwarzenberg), Ortsteil der Stadt Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge
 Heide (Sievershütten), Ortsteil der Gemeinde Sievershütten, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Forsthaus Heide, Ortschaft in der Stadt Viernheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Heide (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heide (Wolpertshausen), Einzelhof der Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Orte in den Niederlanden:
 Heide (De Fryske Marren), Ort in der niederländischen Gemeinde De Fryske Marren

Stadt- und Ortsteile in Österreich:
 Heide (Gemeinde Kematen), Ortsteil von Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Heide (Gemeinde Waldhausen), Ortslage von Waldhausen, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Stadt- und Ortsteile in Polen:
 Heide, Forsthaus im Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Boreczek (Biskupiec) in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Stadt- und Ortsteile in Russland:
 Heide, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1946: Tropinino, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Alte Heide, Auf der Heide, Vor der Heide, Zurheide
 Haide
 Heiden
 Heyde